Knalltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Knalltjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Knalltjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Knalltjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn